Dans cet article d'homonymie, le toponyme Lac Blanc peut faire référence à un plan d'eau, une route (chemin, rue), un territoire…

Autriche 
 Lac Blanc (Weissensee), dans les Alpes de Gailtal, en Carinthie (Autriche)

Canada

Québec 
De très nombreux toponymes portent le nom de « Lac Blanc » :
 Lac-Blanc (Hameau), municipalité de Saint-Ubalde, MRC Portneuf, région administrative de la Capitale-Nationale.
 Lac-Blanc  (Hameau), municipalité de Nominingue, MRC Antoine-Labelle, Laurentides.
 Lac-Blanc, territoire non organisé du Lac-Blanc, MRC de Portneuf, région administrative de la Capitale-Nationale.
 Lac-Blanc ( du), Saint-Ubalde (Municipalité), MRC de Portneuf, région administrative de la Capitale-Nationale.
 Lac-Blanc ( du), Saint-Ubalde (Municipalité), MRC de Portneuf, région administrative de la Capitale-Nationale.
 Lac-Blanc ( du), Saint-Ubalde (Municipalité), MRC de Portneuf, région administrative de la Capitale-Nationale.
 Lac-Blanc ( du), Saint-Ubalde (Municipalité), MRC de Portneuf, région administrative de la Capitale-Nationale.
 Lac Blanc (Charge du)  (Ruisseau), Saint-Damase (Municipalité de paroisse), MRC La Matapédia, Bas-Saint-Laurent.
 Lac-Blanc (Chemin du), Saint-Charles-Garnier (Municipalité de paroisse), MRC La Mitis, Bas-Saint-Laurent.
 Lac-Blanc (Chemin du), Saint-Ubalde (Municipalité), MRC de Portneuf, région administrative de la Capitale-Nationale.
 Lac-Blanc (Chemin du), Notre-Dame-de-la-Merci (Municipalité), MRC Matawinie, Lanaudière.
 Lac-Blanc (Chemin du), Saint-Didace (Municipalité de paroisse), MRC D'Autray, Lanaudière.
 Lac-Blanc (Chemin du), L'Ascension (Municipalité), MRC Antoine-Labelle, Laurentides.
 Lac-Blanc (Chemin du), Saint-Donat (Municipalité), MRC Matawinie, Lanaudière.
 Lac-Blanc (Chemin du), Godbout (Municipalité de village), MRC Manicouagan, Côte-Nord.
 Lac-Blanc (Chemin du), Saint-Ulric (Municipalité), MRC Matane, Bas-Saint-Laurent.
 Lac-Blanc (Chemin du),  Huberdeau (Municipalité), MRC Les Laurentides, Laurentides.
 Lac Blanc (Décharge du)  (Ruisseau), Saint-Cléophas (Municipalité de paroisse), MRC La Matapédia, Bas-Saint-Laurent.
 Lac Blanc (Montagne du), Saint-Ubalde (Municipalité), MRC Portneuf, région administrative de la Capitale-Nationale.
 Lac-Blanc (Pont du), L'Ascension (Municipalité), MRC Antoine-Labelle, Laurentides.
 Lac Blanc (Ruisseau du), Saint-Charles-Garnier (Municipalité de paroisse), MRC La Mitis, Bas-Saint-Laurent.
 Blanc (Lac), Rivière-de-la-Savane (Territoire non organisé), MRC Mékinac, région administrative de la Mauricie.
 Blanc (Lac), Lac-Bazinet (Territoire non organisé), MRC Antoine-Labelle, Laurentides.
 Blanc (Lac), Lac-au-Brochet (Territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord.
 Blanc (Lac), Rivière-aux-Outardes (Territoire non organisé), MRC Manicouagan, Côte-Nord.
 Blanc (Lac), Nominingue (Municipalité), MRC Antoine-Labelle, Laurentides.
 Blanc (Lac), Mont-Laurier (Ville), MRC Antoine-Labelle,  Laurentides.
 Blanc (Lac), Notre-Dame-de-la-Merci (Municipalité), MRC Matawinie, Lanaudière.
 Blanc (Lac), New Carlisle (Municipalité), MRC Bonaventure,  Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
 Blanc (Lac), Huberdeau (Municipalité), MRC Les Laurentides,  Laurentides.
 Blanc (Lac), Lac-Saguay (Municipalité de village), MRC Antoine-Labelle, Laurentides.
 Blanc (Lac), Petit-Lac-Sainte-Anne (Territoire non organisé), MRC Kamouraska, Bas-Saint-Laurent.
 Blanc (Lac), Chandler (Ville), MRC Le Rocher-Percé,  Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
 Blanc (Lac), Chandler (Ville), MRC Le Rocher-Percé,  Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
 Blanc (Lac), Lac-Sainte-Marie (Municipalité), MRC La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais.
 Blanc (Lac), Saint-Anaclet-de-Lessard (Municipalité de paroisse), MRC Rimouski-Neigette, Bas-Saint-Laurent.
 Blanc (Lac), Longue-Rive (Municipalité), MRC La Haute-Côte-Nord,  Côte-Nord.
 Blanc (Lac), Collines-du-Basque (Territoire non organisé), MRC La Côte-de-Gaspé, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
 Blanc (Lac), Sainte-Lucie-des-Laurentides (Municipalité), MRC Les Laurentides,  Laurentides.
 Blanc (Lac),  Rivière-Bonaventure (Territoire non organisé), MRC Bonaventure,  Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
 Blanc (Lac), La Tuque (Ville), La Tuque, région administrative de la Mauricie.
 Blanc (Lac), Saint-Léandre (Municipalité de paroisse), MRC Matane, Bas-Saint-Laurent.
 Blanc (Lac), Saint-Cléophas (Municipalité de paroisse), MRC La Matapédia, Bas-Saint-Laurent.
 Blanc (Lac),  Mont-Albert (Territoire non organisé), MRC La Haute-Gaspésie, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
 Blanc (Lac), Wentworth-Nord (Municipalité), MRC Les Pays-d'en-Haut, Laurentides.
 Blanc (Lac), Duhamel (Municipalité), MRC Papineau, Outaouais.
 Blanc (Lac), Labelle (Municipalité), MRC Les Laurentides, Laurentides.
 Blanc (Lac), Saint-Donat (Municipalité), MRC Matawinie, Lanaudière.
 Blanc (Lac), Saint-Didace (Municipalité de paroisse), MRC D'Autray, Lanaudière.
 Blanc (Lac), Lac-Nilgaut (Territoire non organisé), MRC Pontiac, Outaouais.
 Blanc (Lac), L'Ascension (Municipalité), MRC Antoine-Labelle, Laurentides.
 Blanc (Lac), Montcerf-Lytton (Municipalité), MRC La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais.
 Blanc (Lac),  Baie-de-la-Bouteille (Territoire non organisé), MRC Matawinie, Lanaudière.
 Blanc (Lac), Saint-Michel-des-Saints (Municipalité), MRC Matawinie, Lanaudière.
 Lac Blanc, Saint-Ubalde (Municipalité), MRC Portneuf, région administrative de la Capitale-Nationale.
 Blanc (Lac), Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Ville), MRC La Jacques-Cartier, région administrative de la Capitale-Nationale.
 Blanc (Lac), Saint-Gabriel-de-Valcartier (Municipalité), MRC La Jacques-Cartier, région administrative de la Capitale-Nationale.
 Blanc (Lac), Lac-Blanc (Territoire non organisé), MRC de Portneuf, région administrative de la Capitale-Nationale.
 Blanc (Lac), Lac-Pikauba (Territoire non organisé), MRC Charlevoix, région administrative de la Capitale-Nationale.
 Blanc (Lac), La Tuque (Ville), La Tuque, région administrative de la Mauricie.
 Blanc (Lac), La Tuque (Ville), La Tuque, région administrative de la Mauricie.
 Blanc (Lac), Lac-Huron (Territoire non organisé), MRC Rimouski-Neigette, Bas-Saint-Laurent.
 Blanc (Lac), Saint-Eugène-de-Ladrière (Municipalité de paroisse), MRC Rimouski-Neigette, Bas-Saint-Laurent.
 Blanc (Lac), Saint-Félix-d'Otis (Municipalité), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean.
 Blanc (Lac), Saint-Charles-Garnier (Municipalité de paroisse), MRC La Mitis, Bas-Saint-Laurent.
 Blanc (Lac), Rivière-Bonaventure (Territoire non organisé), MRC Bonaventure, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.
 Blanc (Lac), Saint-Ulric (Municipalité), MRC Matane, Bas-Saint-Laurent.
 Blanc (Lac), L'Ascension-de-Notre-Seigneur (Municipalité de paroisse), MRC Lac-Saint-Jean-Est, Saguenay–Lac-Saint-Jean.
 Blanc (Lac), Lac-au-Brochet (Territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord.
 Blanc (Lac), Mont-Valin (Territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean.
 Blanc (Lac), Godbout (Municipalité de village), MRC Manicouagan, Côte-Nord.
 Blanc (Lac), Rivière-aux-Outardes (Territoire non organisé), MRC Manicouagan, Côte-Nord.
 Blanc (Lac), Rivière-aux-Outardes (Territoire non organisé), MRC Manicouagan, Côte-Nord.
 Blanc (Lac)  (Lac artificiel), Saint-Mathieu-du-Parc (Municipalité), MRC Maskinongé, région administrative de la Mauricie.
 Blanc (Lac), (Marais)  Saint-Eugène-de-Guigues (Municipalité), MRC Témiscamingue, Abitibi-Témiscamingue.
 Blanc (Petit lac), Lac-Bazinet (Territoire non organisé), MRC Antoine-Labelle, Laurentides.
 Blanc (Petit lac), Lac-Sainte-Marie (Municipalité), MRC La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais.
 Blanc (Petit lac), Montcerf-Lytton (Municipalité), MRC La Vallée-de-la-Gatineau, Outaouais.
 Blanc (Petit lac), Lac-Pikauba (Territoire non organisé), MRC Charlevoix, région administrative de la Capitale-Nationale.

États-Unis 
 Le "White Lake" en Louisianne, situé près de Lafayette et se déverse dans la Baie Vermilion

France 
 Lac Blanc, massif du Mercantour (Alpes-Maritimes)
 Lac Blanc, chaîne de Belledonne (Isère)
 Lac Blanc, massif des Grandes Rousses (Isère)
 Lac Blanc Supérieur, massif des Grandes Rousses (Isère)
 Lac Blanc de Bassia, val d'Azun (Hautes-Pyrénées)
 Lac Blanc, vallée de Barèges (Hautes-Pyrénées)
 Lac Blanc, massif des Vosges (Haut-Rhin)
 Lac Blanc, massif du Mont-Cenis (Savoie)
 Lac Blanc, vallée du Clou (Savoie)
 Lac Blanc (Savoie)
 Lac Blanc, massif de la Vanoise (Savoie)
 Lac Blanc, massif de la Vanoise (Savoie)
 Lac Blanc, massif des Aiguilles Rouges (Haute-Savoie)
 Lac Blanc, îles Kerguelen (Terres australes et antarctiques françaises)

Italie 
 Lac Blanc, sur la commune de Champdepraz, dans le Parc naturel du Mont-Avic (Vallée d'Aoste)

Russie 
 Lac Beloïe (en français, Lac Blanc), situé en Russie, auprès duquel est implanté un grand monastère orthodoxe

Notes et références

Articles connexes 
 Liste des lacs de France
 Liste des lacs des Pyrénées

Homonymie d'hydronyme